Kalino – nazwa toponimów w Polsce, w Bułgarii i w Rosji

 Kalino – wieś w województwie łódzkim (powiat łódzki-wschodni, gmina Rzgów)

Bułgaria 

 Kalino – wieś w północno-wschodniej Bułgarii, w obwodzie Szumen

Rosja 

 Kalino – wieś w rejonie miezieńskim obwodu archangielskiego
 Kalino – wieś w rejonie tutajewskim obwodu jarosławskiego
 Kalino – wieś w rejonie osińskim Kraju Permskiego
 Kalino – osiedle typu miejskiego w okręgu miejskim Czusowoj (Kraj Permski)